Baroudi ist der Familienname folgender Personen:

 Hamid Baroudi (* 1960), algerisch-deutscher Sänger
 Sam Baroudi (1926–1948), US-amerikanischer Boxer